Das Geheimnis der alten Mamsell steht für:

 Das Geheimnis der alten Mamsell (Roman), Roman von E. Marlitt (1867)
 Das Geheimnis der alten Mamsell (1925), deutsches Stummfilmmelodram von Paul Merzbach
 Das Geheimnis der alten Mamsell (1972), deutscher Fernsehfilm von Herbert Ballmann